Дивизион «А» () — 2-я футбольная лига Молдавии. В ней участвуют 16 команд. Две лучшие команды из первой лиги переводятся в Национальную Дивизию. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Дивизион «Б».

Победители

Ссылки 
 Divizia-A.md — сайт о втором дивизионе Молдовы — Дивизии А
 MoldScore.com — матчи, таблицы, результаты
 Дивизия А на MoldFootball.com
 Архивная версия старого сайта

Примечания 

Футбол в Молдавии
Молдавия